Љиљана Јовановић (Крушевац, 16. фебруар 1930 — Београд, 27. јануар 2012) била је српска глумица.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1940.-те
|-
| 1948. || Софка || 
|-
| 1949. || Прича о фабрици || радница
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960.-те
|-
| 1962. || Прозван је и V-3 || Чвргинa мaјкa
|-
| 1963. || Земљаци || 
|-
| 1963. || Радопоље || 
|-
| 1964. || Нови асистент || 
|-
| 1965. || Човек није тица || 
|-
| 1966. || Рој || 
|-
| 1966. || Орлови рано лете || старица
|-
| 1966. || Време љубави || 
|-
| 1967. || Буђење пацова || Бабмбергова комшиница, жена официра
|-
| 1967. || Кад будем мртав и бео || Џимијева мајка
|-
| 1968. || У раскораку || 
|-
| 1969. || Заседа || Стрина
|-
| 1969. || Крв || 
|-
| 1969. || На лево круг || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970.-те
|-
| 1970. || Рођаци (ТВ серија) || Ковиљка
|-
| 1971. || Опклада || Јаворка
|-
| 1971. || Дан дужи од године || 
|-
| 1972. || Звезде су очи ратника || старица
|-
| 1972. || И Бог створи кафанску певачицу || 
|-
| 1972. || Опасни сусрети || 
|-
| 1973. || Наивко || 
|-
| 1975. || Песма (ТВ серија) || 
|-
| 1976. || Девојачки мост || сељанка
|-
| 1977. || Хајка || Жена Вељка Лаловића
|-
| 1977. || Пас који је волео возове || мајка
|-
| 1978. || Тамо и натраг || Ракина жена
|-
| 1978. || Бошко Буха ( ТВ мини серија) || /
|-
| 1978. || Бошко Буха  || /
|-
| 1979. || Вага за тачно мерење || бака
|-
| 1979. || Какав дан || чистачица у школи
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те
|-
| 1980. || Хајдук || Кондићева кума
|-
| 1981. || Светозар Марковић (ТВ серија) || 
|-
| 1981. || Војници (ТВ серија) || 
|-
| 1981. || Маховина на асфалту || Аникина баба
|-
| 1982. || Микеланђело  || 
|-
| 1983. || Хало такси || жена са цвећем
|-
| 1984. || Балкански шпијун || секретарица инспектора
|-
| 1984. || Војници || 
|-
| 1986. || Смешне и друге приче || Јела Малбашић, супруга 
|-
| 1986. || Свечана обавеза || путница у возу
|-
| 1986. || Приче са краја ходника || Медицинска сестра
|-
| 1986. || Малбашић || 
|-
| 1986. || Дивљи ветар || 
|-
| 1987. || Вук Караџић (ТВ серија) || 
|-
| 1987. || Тесна кожа 2 || жена у тоалету
|-
| 1988. || Сулуде године || 
|-
| 1989. || Време чуда (ТВ серија) || Михајлова жена
|-
| 1989. || Време чуда || Михајлова жена
|-
| 1989. || Свет || Каја
|-
| 1989. || Недељом од девет до пет || старица у пицерији
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990.-те
|-
| 1990. || Заборављени (ТВ серија) || Адамова комшиница
|-
| 1991. || Бољи живот || Нова медицинска сестра
|-
| 1992. || Јуриш на скупштину || Перка
|-
| 1992. || Танго аргентино || госпођа на свадби
|-
| 1992. || Дезертер || комшиница
|-
| 1992. || Булевар револуције || Биљанина баба
|-
| 1993. || Нападач || озбиљна жена
|-
| 1993. || Кажи зашто ме остави || баба
|-
| 1993—1994. || Срећни људи || Љиљана Јанковић
|-
| 1995. || Крај династије Обреновић || 
|-
| 1995. || Подземље || проститутка
|-
| 1996. || Била једном једна земља || проститутка
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000.-те
|-
| 2004. || Сан зимске ноћи || Миланова мајка
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Љиљана Јовановић - филмска банка

Рођени 1930.
Умрли 2012.
Крушевљани
Српске глумице
Југословенски глумци